Bettenfeld steht für:

 Bettenfeld, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Bettenfeld (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil von Rothenburg ob der Tauber, Mittelfranken, Bayern

Bettenfeld ist der Familienname von:

 Dominique Bettenfeld (* 20. Jahrhundert), französischer Filmschauspieler